Il tabellone singolare del Ponte Vedra Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Tommy Ho. In finale ha sconfitto Chris Pridham (tds n. 8) con il punteggio di 7-6, 6-4.

Teste di serie

  Joey Rive (secondo turno)
  Robbie Weiss (primo turno)
  Andrew Sznajder (primo turno)
  Pablo Arraya (primo turno)

  Martin Wostenholme (secondo turno)
  Chris Garner (semifinali)
  Leif Shiras (primo turno)
  Chris Pridham (finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Ponte Vedra Challenger 1990